Febre ist der Nachname folgender Personen:

 Louis Febre (* 1959), mexikanischer Komponist
 Ramón Febre (1830–1902), argentinischer Politiker

Febre bezeichnet zudem:

 Febre (Entre Ríos), Kleinsiedlung in Argentinien